– system latynizacji języka japońskiego, stworzony w oparciu o starszy system nihon-shiki rōmaji i zaadaptowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną jako standard transkrypcji języka japońskiego ISO 3602.

Transkrypcja kany w kunrei-shiki 

Uwagi:
 Znaki oznaczone kolorem czerwonym są przestarzałe i nie występują już w języku japońskim.
 Jeśli znak he (へ) występuje w funkcji partykuły, zapisywany jest jako e, a nie he (jak w nihon-shiki).
 Jeśli znak ha (は) występuje w funkcji partykuły, zapisywany jest jako wa, a nie ha.
 Jeśli znak wo (を) występuje w funkcji partykuły, zapisywany jest jako o, a nie wo.
 Długie samogłoski zapisywane są za pomocą akcentu przeciągłego, na przykład długie o zapisuje się jako ō.
 Sonorant n (ん) zapisywany jest n''' przed samogłoskami, zaś n przed y'' oraz na końcu zdania.
 Podwojenie spółgłosek (geminacja, jap. sokuon) oznaczane jest poprzez wstawienie znaku (っ) w hiraganie lub (ッ) w katakanie.

Zobacz też 
 pismo japońskie
 transkrypcja Hepburna

Język japoński
Latynizacja
Standardy ISO